Саргис Мартиросян (, , род. , , Армянская ССР, СССР) — австрийский тяжелоатлет армянского происхождения, выступающий в весовой категории до 105 кг. Бронзовый призёр Чемпионата Европы в Бухаресте 2018. Участник Олимпийских игр 2016, пятикратный чемпион Австрии.

Биография 
Саргис Мартиросян родился 14 сентября 1986 года в Ереване. Тяжелой атлетикой начал заниматься с 11 лет в спортивной школе села Самахар (ныне — Гехакерт), где жил в то время. Получил степень магистра в Армянском государственном институте физической культуры. Владеет русским, немецким и армянским языками. 

В 2005 году выиграл молодёжное первенство страны. В том же году переехал жить в Австрию, так как не имел шансов пробиться в молодежную сборную Армении по тяжёлой атлетике. В 2014 году получил австрийское гражданство и стал выступать за сборную команду Австрии.

Живет в Бадене, тренируется в клубе «SK Voest» Линц. Проходит службу в Армейском спортивном центре ВС Австрии, носит звание капрала. Выступает в Немецкой Бундеслиге за клуб «Германия» из Обригхайма. Его спортивным кумиром является американский боксёр Мохаммед Али и советский тяжелоатлет Василий Алексеев.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Саргис Мартиросян на сайте IWF

Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года

Тяжелоатлеты Австрии
Тяжелоатлеты Армении
Чемпионы Австрии по тяжёлой атлетике
Военные Австрии
Иммигрировавшие в Австрию из Армении
Выпускники Армянского института физической культуры